Mintos è un'azienda di peer-to-peer lending che collega gli investitori ai prestatori di vari emittenti di prestiti. Mintos è stata la prima piattaforma di P2P Lending in Lettonia e offre l'opportunità di investire in prestiti provenienti da più nazioni (Lettonia, Lituania, Estonia, Georgia, Repubblica Ceca, Danimarca, Svezia, Finlandia e Polonia) Romania, Germania nonché in prestiti di natura differente (prestiti ipotecari, prestiti garantiti da pegno su auto, prestiti a piccole imprese e prestiti personali). Mintos è aperto agli investitori di tutta Europa. A giugno 2019, la piattaforma ha raggiunto la quota di oltre 150.000 investitori, provenienti da più di 70 nazioni, che hanno finanziato prestiti per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro. L'investimento minimo parte da 10€.

Storia 
Il team di Mintos ha iniziato a sviluppare l'idea a metà 2014 e ha lanciato la piattaforma nel gennaio 2015. Durante la prima settimana, sono stati investiti su Mintos oltre 250.000€ in prestiti garantiti.

Il numero degli investitori, nel giro di 12 mesi, è passato da 2.000 a più di 12.000, creando così una solida base, superiore a quella di piattaforme più consolidate. La crescita di Mintos ha, inoltre, favorito lo sviluppo del settore stesso: per molti investitori, la piattaforma di Mintos è stata la prima esperienza con il social lending.

Nel marzo 2015, Mintos ha iniziato ad offrire agli investitori la possibilità di investire in prestiti garantiti da un veicolo, emessi e gestiti da Mogo in Estonia.

Nel maggio 2015, Mintos ha introdotto una garanzia buyback per gli investitori, la prima in assoluto nel settore. La garanzia buyback implica che, in caso di insolvenza del prestito per più di 60 giorni, il prestito stesso sia riacquistato dall'investitore al prezzo del capitale oltre agli interessi maturati: di conseguenza, l'investitore non si assume il rischio di insolvenza, evitando, dunque, anche le lunghe procedure di recupero del credito.

Nel maggio 2015, Mintos inizia ad offrire prestiti garantiti da auto in Lituania, offerti ai clienti in collaborazione con Mogo, il leader del mercato dei prestiti garantiti da auto della regione.

Nel giugno 2015, Mintos ha fondato la Crowdfunding Association of Latvia.

Nel luglio 2015, Capitalia entra a far parte di Mintos. I prestiti emessi da Capitalia diventano, così, disponibili su Mintos e un investitore può investire in piccole-medie imprese in Lettonia e Lituania.

Nel settembre 2015, Creamfinance entra a far parte di Mintos. Diventano, dunque, disponibili sulla piattaforma prestiti a breve termine non garantiti, emessi da Creamfinance in Georgia tramite il brand CreditON. Attraverso la partnership con Creamfinance, la piattaforma di social lending Mintos ha ampliato le proprie opportunità di investimento, offrendo agli investitori la possibilità di investire in prestiti a breve termine non garantiti provenienti dalla Georgia.

Dall'inizio del 2016, Mintos ha introdotto 14 nuovi emittenti, provenienti da nazioni come Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Nel 2016, Mintos ha stretto accordi con 3 emittenti lituani. Il primo è stato DEBIFO, che offre servizi di anticipo fatture a piccol e medie imprese, con le fatture stesse che fungono da garanzia. Gli altri due sono Mano Unija, incentrato su prestiti alle imprese, e Kredito Garantas, che pubblica su Mintos prestiti ipotecari a privati.

Analogamente, Mintos ha iniziato a collaborare con 3 emittenti lettoni nel 2016. Il primo, Banknote , offre prestiti personalizzati, trasferimenti bancari internazionali, nonché prestiti garantiti da immobili. Il secondo, WestKredit, offre prestiti a imprese e privati, garantiti da immobili. Il terzo è AgroCredit che emette prestiti ad agricoltori.

Successivamente, sempre nel 2016, Mintos ha aggiunto un emittete ceco chiamato ACEMA, offrendo agli investitori opportunità più ampie anche dal punto di vista geografico. Anche l'emittente polacco Aforti Finance si è unito alla piattaforma: offre prestiti a piccole-medie imprese in Polonia..
Dal settembre 2016, Aventus Group si è unito a Mintos. Aventus Group emette prestiti a breve termine in Repubblica Ceca, Georgia, Lettonia and Polonia.

All'inizio del 2016, Mintos ha annunciato, inoltre, di aver completato un round di finanziamento, che ha attirato 2 milioni di euro da Skillion Ventures, una società di venture capital con sede a Riga. A giugno del 2019, a più di 4 anni dalla sua apertura al pubblico, Mintos ha visto investimenti degli investitori per oltre 2,5 miliardi di euro.

A partire da 2017 Mintos ha ottenuto un bilancio positivo che si è ripetuto anche in 2018. La piattaforma ha necessitato 3 anni prima di essere redditizia.

Attività

Modello di business 
Mintos è una piattaforma, costituita da un mercato di prestiti, che unisce investitori e prestatori, consentendo a vari emittenti di prestito di utilizzare un modello di social lending per finanziare i prestiti stessi. In precedenza, gli emittenti di prestiti creavano le proprie piattaforme: ora Mintos offre un'unica piattaforma a tali emittenti non bancari che puntano a vendere prestiti. Ciò significa che gli emittenti evitano di investire sulla creazione e sul mantenimento di proprie piattaforme. Connettendosi alla piattaforma di Mintos, gli emittenti si collegano direttamente agli investitori, in questo modo potendosi concentrare maggiormente sulla propria attività principale, l'emissione di prestiti.

In altre parole, riprendendo quanto affermato da Martins Sulte, CEO di Mintos, questa piattaforma assomiglia, come concetto generale, ad Amazon, in cui i rivenditori vengono messi in contatto con i clienti. Nel caso di Mintos, i rivenditori sono gli emittenti dei prestiti, mentre i clienti finali sono gli investitori.

Investitori 
Sono diversi i tipi di prestito presenti su Mintos: prestiti ad agricoltori, anticipo fatture, prestiti ipotecari, prestiti garantiti da auto, prestiti a piccole imprese e prestiti non garantiti.

Mintos è utilizzato da investitori provenienti da più di 50 nazioni in tutto il mondo, tra cui Italia, Giappone, Australia, Singapore, Svezia, Finlandia; gli investitori più attivi provengono, comunque, da Germania, Estonia, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito. Il numero totale di investitori, a giugno 2019, è di 150.696.

Rendimento per gli investitori 
Al momento, il rendimento netto annuale medio per gli investitori su Mintos è compreso fra il 12% e il 13%, ma può variare a seconda delle diverse opportunità di creazione del proprio portafoglio di investimento.

Riconoscimenti 
Mintos ha vinto il titolo di migliore startup nella Rietumu FinTech Challenge organizzata da TechHub Riga e da Rietumu banka nel 2015.

Mintos è arrivato secondo al premio The One to Watch presentato da AltFi Awards 2015.

Alla fine del 2015, Mintos è stato selezionato tra i possibili vincitori del premio European FinTech Award 2016.

Altre attività 
Mintos è stato uno degli sponsor della più importante conferenza in tema di social lending, a cui ha anche partecipato: "LendIt Europe 2015". Alla "LendIt Europe 2016" Mintos ha preso parte come espositore.

I webinar trimestrali per gli investitori, organizzati da Mintos, assicurano il coinvolgimento degli investitori e sostengono lo sviluppo della piattaforma. I dati di bilancio disponibili pubblicamente, oltre a delle informazioni finanziarie su ciascuno degli emittenti di prestiti, contribuiscono a garantire un livello di trasparenza più alto e a sviluppare la fiducia degli investitori.

Note

Collegamenti esterni 
 

Microfinanza